Le Schlittschuh Club Rheintal est un club de hockey sur glace de Widnau en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1964.

Palmarès 
 3ème ligue
 Champion en 1980-1981

 2ème ligue
 Champion en 1984-1985
 Champion en 1998-1999

Lien externe 
  Site officiel

Rheintal